Krstur ist der Beiname mehrerer Orte in Serbien

Ruski Krstur, eine Gemeinde im Bezirk Zapadna Bačka (Westbatschka)
Srpski Krstur, eine Gemeinde im Bezirk Severni Banat (Nordbanat)